Asiatiska mästerskapet i fotboll 1968 var den fjärde upplagan av turneringen. Slutspelet avgjordes i Iran under perioden 10–19 maj 1968.

Deltagare 
  – direktkvalificerade som värdland
  – automatiskt kvalificerade som regerande mästare

Övriga tre lag som kvalificerades sig till huvudturneringen var:
  – vinnare av kvalgrupp 1
  – vinnare av kvalgrupp 2
  – vinnare av kvalgrupp 3

Kvalspel

Grupp 1 
Alla matcher spelades i Burma.

Grupp 2 
Alla matcher spelades i Hongkong.

Grupp 3 
Alla matcher spelades i Taipei, Taiwan.

Slutspel

Vinnare

Externa länkar 
 Detaljer hos RSSSF

Källor 

1968 i Iran
1968
Fotboll i Iran
Fotbollsåret 1968
Sportevenemang i Iran